C.A. Rosetti (Tulcea), vernoemd naar..
 Constantin Rosetti